Espín ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Castro Espín (* 1965), kubanischer Militär und Politiker
 Joaquín Espín y Guillén (1812–1881), spanischer Komponist
 Juan Valera Espín (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Vilma Espín (1930–2007), kubanische Politikerin